

Film
The Black Ace – cortometraggio western del 1921 diretto da Edgar Jones
The Black Ace – film western del 1928 diretto da Leo D. Maloney

TV
The Black Ace – episodio del 1957 della serie tv Il sergente Preston